

Personnalités 

 Ajay Kalahastri Naidu (né en 1972), acteur américain ;
 Padmaja Naidu (1900-1975), femme politique indienne ;
 Raghupathi Venkaiah Naidu (1887-1941), réalisateur indien ;
 Sarojini Naidu (1879-1949), femme politique et poétesse indienne ;
 Venkaiah Naidu (né en 1949), homme politique indien.

Astronomie 
 (28183) Naidu, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Navires 
 Classe Sarojini Naidu, série de patrouilleurs semi-hauturiers pour la Garde côtière indienne.